Katia Bandeira de Mello-Gerlach (Rio de Janeiro, ) é uma advogada e escritora brasileira.

Formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez mestrado em Direito Internacional nas Universidades de Londres e de Nova York. Mora em Nova York, onde, ao lado de Javier Molea, dirige o coletivo de artistas Aparecida Ibarrosa, que promove a obra de escritores latinos.

Estreou como escritora em 2009, com o livro Forrageiras de Jade, editado de forma artesanal pelo Projeto Dulcinéia Catadora.

Obras
 2009 - Forrageiras de Jade (contos) - Projeto Dulcineia Catadora
 2013 - Forasteiros (contos) - Projeto Dulcineia Catadora
 2015 - Colisões bestiais (particula)res (contos) - Editora Oitoemeio (Rio de Janeiro)

Ligações externas
Colisões bestiais (particula)res - Editora Oito e Meio

Pessoas vivas
Contistas do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade de Londres
Alunos da Universidade de Nova Iorque
Naturais da cidade do Rio de Janeiro